Henriëtte Anne van Frankrijk (Kasteel van Versailles, 14 augustus 1727 – aldaar, 10 februari 1752), was de tweelingzuster van Louise Elisabeth, de oudste dochter van koning Lodewijk XV van Frankrijk en koningin Maria Leszczyńska. Beiden werden geboren in Versailles. Bij haar geboorte werd ze "Madame Seconde" genoemd en later kreeg ze de naam Madame Henriëtte.

Henriëtte Anne had een gesloten karakter en was een hartstochtelijke muziekbeoefenaar, zoals op het portret van Jean-Marc Nattier te zien is. Tijdens haar kinderjaren woonde ze op Versailles, samen met haar zusters Louise Elisabeth en Adélaïde. Henriëttes tweelingzuster werd in 1739 uitgehuwelijkt aan Filips van Bourbon, een zoon van de Spaanse koning Filips V, en vertrok naar Spanje. Dit huwelijk sloeg bij Henriëtte in als een bom, ze was zeer gehecht aan haar tweelingzus. Als troost spendeerde ze haar tijd aan muziek. Henriëtte trouwde nooit, ze had echter wel een liefdesrelatie met Lodewijk Filips I van Orléans. Samen met haar broer, de Dauphin, Lodewijk Ferdinand en haar zus Adélaïde, bekritiseerde ze publiekelijk de relatie van haar vader met Madame de Pompadour. Toen Henriëttes tweelingzus voor een periode terugkwam naar het Hof in Versailles, kregen de twee een groot meningsverschil over Madame de Pompadour. Henriëtte was tegen de Madame de Pompadour en Louise Elisabeth sloot vriendschap met de minnares van haar vader.

Henriëtte Anne stierf op 24-jarige leeftijd aan de pokken. Ze werd bijgezet in de kathedraal van Saint-Denis, haar oudere zuster Louise Elisabeth werd later bij haar bijgezet, Louise Elisabeth stierf in 1759. Haar graf en alle andere graven in de Basiliek werden tijdens de Franse Revolutie vernield.

Huis Bourbon
Frankrijk, H